Clément Jodoin  (né le  à Saint-Hyacinthe dans la province de Québec au Canada) est actuellement entraîneur-adjoint avec les Canadiens de Montréal.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970 || National de Rosemont || LHJMQ ||18 ||4 ||4 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || National de Rosemont || LHJMQ ||61 ||1 ||17 ||18 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Stingers de Concordia || CIAU ||30 ||8 ||7 ||15 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
 1996-1997 : trophée Ron Lapointe
 2005-2006 : 
 champion du monde junior en tant qu'entraîneur-assistant de l'équipe du Canada
 trophée Paul Dumont
 2006-2007 :
 champion de la Coupe du Président avec les Maineiacs de Lewiston
 trophée Ron Lapointe
 trophée Brian Kilrea
 2007-2008 : champion du monde junior en tant qu'entraîneur-assistant de l'équipe du Canada

Référence 

Naissance en janvier 1952
Naissance à Saint-Hyacinthe
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du National de Rosemont
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Bulldogs de Hamilton
Attaquant de hockey sur glace